Trzecie zawody w ramach Puchar Świata w skokach narciarskich 2019/2020 rozegrane zostały w Niżnym Tagile w dniach 7–8 grudnia 2019 roku.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrał Norweg Johann André Forfang z przewagą ponad sześciu punktów nad swoim rodakiem Danielem-André Tande. Trzecie miejsce w zawodach zajął reprezentant Austrii Daniel Huber. W czołowej dziesiątce został sklasyfikowany najlepszy z Rosjan Jewgienij Klimow (7. miejsce). Najwyżej uplasowanym polskim zawodnikiem był Kamil Stoch, który zajął jedenastą pozycję. Aleksandr Bażenow został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon, a zaś Amerykanin Kevin Bickner za niezgodne z regulaminem buty. Na starcie zawodów nie pojawił się Norweg Thomas Aasen Markeng. Kwalifikacje w całości przeprowadzono z piątej belki startowej.

Pierwszy konkurs indywidualny wygrał po raz pierwszy w swojej karierze Japończyk Yukiya Satō. Ze stratą wynoszącą półtora punktu na drugim miejscu sklasyfikowany został Niemiec Karl Geiger. Na najniższym stopniu podium stanął Austriak Philipp Aschenwald. W czołowej dziesiątce zawodów znaleźli się dwaj reprezentanci Polski, m.in. Dawid Kubacki (5. miejsce) oraz Kamil Stoch (9. miejsce). Punktowali także Piotr Żyła (24. miejsce) oraz Maciej Kot (27. miejsce). Najwyżej sklasyfikowanym Rosjanem był na czterdziestym pierwszym miejscu Jewgienij Klimow. Cały konkurs przeprowadzono z siódmej belki startowej.

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego wygrał ponownie Norewg Johann André Forfang. Z ponad pięciopunktową stratą na drugim miejscu uplasował się Austriak Stefan Kraft. Trzecie miejsce w konkursie zajął rodak zwycięzcy – Thomas Aasen Markeng. Najwyżej sklasyfikowanym przedstawicielem gospodarzy był jedenasty Jewgienij Klimow. Wśród polskich skoczków najlepiej zaprezentował się Jakub Wolny (18. miejsce). Konkurs ten w przeprowadzony został z szóstej i z piątej platformy startowej.

W drugim konkursie indywidualnym zwycięstwo odniósł reprezentujący Austrię Stefan Kraft z przewagą wynoszącą dwadzieścia trzy punkty nad drugim Szwajcarem Killianem Peierem, dla którego było to pierwsze podium w historii jego startów w Pucharze Świata. Trzecie miejsce zajął liderujący po pierwszej serii Japończyk Ryōyū Kobayashi. W drugiej dziesiątce sklasyfikowany został najlepszy z polskich zawodników – Kamil Stoch (15. miejsce). Najwyżej sklasyfikowanym Rosjaninem i zarazem jedynym w serii finałowej był Dmitrij Wasiljew (26. miejsce). Konkurs rozgrywano z czwartej i piątej belki startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Niżnym Tagile był Siergiej Żyrianow oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Mikka Jukkara, a jego asystentem – Matthew Laue. Kontrolą sprzętu zajmowali się Sepp Gratzer oraz Morten Solem.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego – 6 grudnia 2019

Pierwszy konkurs indywidualny – 7 grudnia 2019

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego – 8 grudnia 2019

Drugi konkurs indywidualny – 8 grudnia 2019

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 

 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2019/2020
Puchar Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile
2019 w Rosji